Енисейский уезд (Енисейский округ) — административно-территориальная единица в составе ряда административно-территориальных образований, существовавшая в 1619—1924 годах. Уездный город — Енисейск.

История 
Енисейский уезд был образован в 1619 году. Первоначально он входил в состав Тобольского разряда, а в 1629 году вошёл в Томский разряд. В 1677 году Енисейский уезд вошёл в Енисейский разряд.

В 1708 году город Енисейск вошёл в Сибирскую губернию. В 1719 году в её составе была образована Тобольская провинция, к которой отошёл и Енисейск. С 1724 года Енисейский уезд стал относится к Енисейской провинции Сибирской губернии. В 1775 году деление на провинции было отменено и уезд перешёл в прямое подчинение Сибирской губернии.

В 1782 году Енисейский уезд был включён в состав Томской области Тобольского наместничества. С 1796 уезд входил в Тобольскую губернию.

В 1804 году Енисейский уезд был отнесён к Томской губернии, а в 1822 — к Енисейской. При этом уезд был преобразован в округ. В 1898 году округ вновь стал уездом.

В 1924 году Енисейский уезд был упразднён, а его территория разделена между Красноярским, Канским, Ачинским и Туруханским уездами.

Население 
По данным переписи 1897 года в округе проживало 67 536 чел. В том числе русские — 93,3 %; тунгусы — 1,9 %; татары — 1,2 %; евреи — 1,2 %. В окружном городе Енисейске проживало 11 506 чел.

Административное деление 
В 1913 году уезд состоял из 8 волостей:
 Анциферовская волость — с. Анциферовское,
 Бельская волость — с. Бельское,
 Казачинская волость — с. Казачинское,
 Кежемская волость — с. Кежемское,
 Маклаковская волость — с. Маклаково,
 Пинчуговская волость — с. Богучанское,
 Чернянская волость — с. Кежемское,
 Яланская волость — с. Яланское.

Примечания

Ссылки 
 

Уезды Енисейской губернии
Уезды Томской губернии
История Красноярского края
Уезды Томского разряда